Ondřej Petrák (Praag, 11 maart 1992) is een Tsjechisch voetballer die doorgaans speelt als middenvelder. In januari 2022 verruilde hij Slovan Bratislava voor Bohemians Praag.

Carrière 
Petrák komt uit de jeugdopleiding van Slavia Praag en brak in het seizoen 2010/11 door bij de club uit de Tsjechische hoofdstad. Op 2 oktober 2010 debuteerde de middenvelder, toen er met 0–1 werd verloren van Viktoria Pilsen. Vijf minuten voor tijd mocht hij invallen. Na tweeënhalf jaar in de basis te hebben gestaan bij Slavia, werd Petrák op 7 januari 2014 door 1. FC Nürnberg overgenomen van de Praagse club; voor circa één miljoen euro. Hij debuteerde onder Gertjan Verbeek tijdens de 4–0 overwinning op 1899 Hoffenheim op 25 januari. In november 2018 werd de verbintenis van Petrák verlengd tot medio 2021. In de zomer van 2020 werd Slovan Bratislava zijn nieuwe club. Petrák keerde in januari 2022 terug naar Tsjechië, waar hij voor Bohemians Praag ging spelen.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 22 juni 2022.

Referenties 

Tsjechisch voetballer